Il doppio maschile  del Dubai Tennis Championships 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Jiří Novák e David Rikl erano i detentori del titolo, ma hanno perso nei quarti di finale contro Tomáš Cibulec e Leoš Friedl.

Joshua Eagle e Sandon Stolle hanno battuto in finale 6–4, 6–4 Daniel Nestor e Nenad Zimonjić.

Teste di serie
 Evgenij Kafel'nikov /  Maks Mirny (semifinali)
 Jiří Novák /  David Rikl (quarti di finale)
 Joshua Eagle /  Sandon Stolle (campioni)
 Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (finale)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Dubai Tennis Championships 2001
ATP Tour 2001